Lapina oder Lapiņa ist der Familienname folgender Personen:

 Ginta Lapiņa (* 1989), lettisches Model
 Natalja Asarijewna Lapina (* 1963), russische Schauspielerin und Sängerin

 Swetlana Michailowna Lapina (* 1978), russische Hochspringerin

Siehe auch:
 Ljapina
 Lapin